La Mercè (les Corts), grup d'habitatges al districte de les Corts de Barcelona
 La Mercè de Pontons, església a Pontons (Alt Penedès)
 Banys de la Mercè, balneari al sud-oest del nucli de Capmany (Alt Empordà)
 Barri de la Mercè, nucli que formen al barri Gòtic de la ciutat de Barcelona
 Basílica de la Mercè, església d'estil barroc a la plaça de la Mercè de Barcelona
 Batalló de la Mare de Déu de la Mercè, unitat de la Coronela de Barcelona durant la guerra de successió espanyola
 Capella de la Mercè, edifici a la vila de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
 Capella de la Mare de Déu de la Mercè, església modernista de Ca n'Aguilera (Piera, l'Anoia)
 Carrer de la Mercè, carrer de Tortosa (Baix Ebre)
 Cursa de la Mercè, cursa atlètica de caràcter popular i anual
 Festes de la Mercè, festa major de la ciutat de Barcelona, que se celebra pels volts del 24 de setembre
 Mare de Déu de la Mercè, advocació de la Mare de Déu originària de Barcelona i lligada a la fundació de l'orde de la Mercè el 1218
 Orde de la Mercè, orde religiós
 el Raval de la Mercè, part de Roquetes (Baix Ebre)